Požarnica je lahko:
 Požarnica (Cerkvenica), eden od povirnih potokov Cerkvenice
 Požarnica, Avstrija (nem. Pussarnitz), vas v današnji tržni občini Lurnfeld (Lurnsko polje), na avstrijskem Koroškem, kjer je bil sklenjen Požarniški mir leta 1460
 Požarnica, Tuzla (Bosna in Hercegovina)
 Požarnica, Čabar (Hrvaška)